Maiberg heißen folgende Orte:

 Maiberg (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Maiberg (Cottbus), ein Wohnplatz im Ortsteil Döbbrick der Stadt Cottbus, Brandenburg
 Maiberg (Ober-Mörlen), Ortsteil der Gemeinde Ober-Mörlen, Wetteraukreis, Hessen
 Maiberg (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Maiberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Maiberg (Runding), Ortsteil der Gemeinde Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Maiberg (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern
 Maiberg (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Berge:
  Velký Máj, Großer Maiberg, 1385 m, im Altvatergebirge bei Vernířovice, Okres Šumperk, Tschechien
 ein Berg, 290 m, bei Lahr (Westerwald), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 ein Berg, 109 m, im Mittelgebirge Hohe Mark, Nordrhein-Westfalen
 ein Berg in der Erhebung Höhensteine bei Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 ein Berg im Schwarzwald, westlich von Hausen im Wiesental

 Heppenheimer Maiberg, Weinlage aus dem Bereich Starkenburg an der Hessischen Bergstraße
 Maienberg (Pass), ein Passübergang im Schwarzwald zwischen Enkenstein und Hausen im Wiesental

Siehe auch:
 Mayberg
 Maiburg
 Mainberg
 Haus am Maiberg
 Meyberg